Алексей Коломийченко:* Коломийченко, Алексей Сидорович (1898—1973) — советский оториноларинголог.
 Коломийченко, Алексей Юрьевич (род. 1982) — российский футболист.